Princeville (Carolina del Nord)
 Princeville (Hawaii)
 Princeville (Illinois)